Ме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 32 км на південь від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 231,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ме на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн